Q'anjob'al es una palabra indígena que puede referirse a:

 Q'anjob'al, una etnia mayense originaria de México y Guatemala.
 Q'anjob'al, la lengua materna de la etnia anterior.